Butkovići est un toponyme qui peut désigner :
Butkovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Butkovići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Svetvinčenat, comitat d'Istrie.